Remaucourt (Ardeny) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Remaucourt (Aisne) – francuska gmina w regionie Pikardia